Arroyo Sarandí Chico ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Sarandí Chico (Colonia), Fluss im Departamento Colonia, Uruguay
 Arroyo Sarandí Chico (Arroyo Cuaró Grande), Nebenfluss des Arroyo Sarandí (Arroyo Cuaró Grande), Uruguay
 Arroyo Sarandí Chico (Arroyo Del Cerro Chato), Nebenfluss des Arroyo del Cerro Chato, Uruguay
 Arroyo Sarandí Chico (Laguna Merín), Zufluss der Laguna Merín, Uruguay